La Copa de Brasil 1995 fue la séptima edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Corinthians Paulista de la ciudad de Porto Alegre, después de haber ganado 1-0 al Ceará. El máximo goleador de la copa de Brasil 1995 fue Sávio con 7 goles, quien jugaba para el Clube de Regatas do Flamengo.

En el torneo se jugaron 69 partidos y se marcaron 168 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Competición

Primera fase 
<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=60%
|- bgcolor=#006600 style="color:white;"
!width=25%|Local ida
!width=8%|ResultadoGlobal
!width=25%|Local vuelta
!width=8%|Ida
!width=8%|Vuelta
|-
|align=right|Desportiva Ferroviária 
! 1–3
|align=left| Grêmio
| <center>0–1
| <center>1–2
|-
|align=right|Maranhão 
! 0–2
|align=left| Kaburé
| <center>0–0
| <center>0–2
|-
|align=right|ABC 
! 1–3
|align=left| Palmeiras
| <center>1–2
| <center>0–1
|-
|align=right|Operário 
! 1–5
|align=left| Corinthians
| <center>1–1
| <center>0–4
|-
|align=right|Sportivo Alagoano 
! 1–6
|align=left| Cruzeiro
| <center>1–2
| <center>0–4
|-
|align=right|Democrata 
! 3–4
|align=left| Vitória
| <center>3–2
| <center>0–2
|-
|align=right|Remo 
! 4–2
|align=left| Ferroviário
| <center>1–1
| <center>3–1
|-
|align=right|Flamengo (Piauí) 
! 2–6
|align=left| Vasco da Gama
| <center>1–2
| <center>1–4
|-
|align=right|Cristal Atlético 
! 1–2
|align=left| Nacional (Amazonas)
| <center>1–1
| <center>0–1
|-
|align=right|Volta Redonda 
! 0–0 <small>(p.)
|align=left| Bahía| <center>0–0
| <center>0–0 <small>(6-7 p.)
|-
|align=right|Náutico 
! 1–4
|align=left| São Paulo| <center>1–4
| <center>Susp.
|-
|align=right|Paraná 
! 2–0
|align=left| Juventude
| <center>1–0
| <center>1–0
|-
|align=right|Atlético Mineiro 
! 3–2
|align=left| Sport Recife
| <center>1–0
| <center>2–2
|-
|align=right|Rio Branco 
! 4–2
|align=left| Palmares
| <center>2–0
| <center>2–2
|-
|align=right|Pontaporanense 
! 0–7
|align=left| Internacional| <center>0–2
| <center>0–5
|-
|align=right|Gama 
! 1–5
|align=left| Flamengo'''
| 1–2
| <center>0–3
|- align=center bgcolor=silver
| colspan="5"|Estadísticas finales.
|}

Cuadro de desarrollo 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de ida.

Campeón 
Corinthians1.º título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1995
Fútbol en 1995
Brasil en 1995